Адурбадаган (среднеперсидский: Ādurbādagān / Āδarbāyagān, парфянский: Āturpātākān) — сасанидская провинция, расположенная в северном Иране, почти соответствующая территории современного иранского Азербайджана. Управляемый марзбаном («маркграфом»), он функционировал как важный пограничный (а позже и религиозный) регион против соседней страны Армении.

Столицей провинции был Ганзак.

Этимология 
Адурбадаган — среднеперсидское написание парфянского Āturpātākān (Атропатена), которое происходит от имени бывшего сатрапа этой местности, Атропат (Āturpāt).

География 
В то время как среднеперсидские тексты расплывчаты и непонятны в отношении географии Адурбадагана, новоперсидские и арабские тексты более ясны. Согласно персидскому географу IX века Ибн Хордадбеху, следующие города входили в состав провинции; Ардебиль, Багаван, Балванкирг, Барза, Барзанд, Габраван, Ганзак, Хой, Кульсара, Марага, Маранд, Мукан, Шапурхваст, Сисар, Таврез, Нариз, Урмия, Салмас, Шиз и Вартхан (Варданакерт), которые считались самая северная точка Адурбадагана. Южный край провинции находился в городе Сисар. Марага был главным городом в западной части, а Ардебиль — в восточной части. В среднеперсидском географическом тексте шахрестаниха и ераншар упоминается крупный город в Адурбадагане, названный «Шахрестан и Адурбадаган», что, возможно, было другим названием Ардебиля. Столицей провинции был Ганзак.

Когда дом Аршакидов в Армении был упразднён и страна стала сасанидской провинцией в 428 году, армянские провинции Парскаайк и Пайтакаран вошли в Адурбадаган. Северная часть Адурбадагана была расширена в 571 году за счет армянской провинции Сюник.

История 
Поскольку c. 323 г. до н. э. областью Адурбадагана правили местные династии, первоначально Атропаты и его потомки, а также ответвление парфянских Аршакидов с I века нашей эры. В позднюю парфянскую эпоху империя приходила в упадок, что привело к ослаблению власти над западным Ираном. Иранолог Турадж Дарьяи утверждает, что правление парфянского монарха Вологаса V (годы правления 191—208) было «поворотным моментом в истории Аршакидов, когда династия потеряла большую часть своего престижа». Жители Адурбадагана дворянство и крестьянство) объединились с персидским сасанидским князем Ардаширом I (годы правления 224—242) во время его войн против сына Вологаса V и второго преемника Артабана IV (годы правления 216—224) . В 226 году Адурбадаган без особого сопротивления сдался Ардаширу I после того, как он победил и убил Артабана IV в битве при Хормоздгане. Ардашир I, его сын и наследник Шапур I (годы правления 240—270) изображены на скальном рельефе недалеко от Салмаса, что, возможно, является свидетельством сасанидского завоевания Адурбадагана. Знать Адурбадагана, скорее всего, вступила в союз с сасанидами из-за стремления к сильному государству, способному поддерживать порядок. Священство, которое, возможно, чувствовало отчуждение из-за легкомысленных Аршакидов, вероятно, также поддерживало сасанидскую семью из-за её связи с зороастризмом.

События, произошедшие в ранний сасанидский период, увеличили важность Адурбадагана. В то время как Парфянская империя пала в Иране, их линия в Армении помешала Ардаширу I завоевать Армению (или, по крайней мере, всю её). Хотя Армения была окончательно завоевана Шапуром I в 252 г., а страна по-прежнему оставалась проблематичной для сасанидов, даже больше, она обратилась в христианство. В результате с момента появления сасанидов Адурбадаган превратился в военный бастион, а затем в святилища . Однако в 241/2 Шапуру I пришлось организовать экспедицию в Адурбадаган, чтобы подавить беспорядки. После этого провинция, казалось бы, полностью покорилась.

При Каваде I (годы правления 488—496, 498—531) и его сыне и преемнике Хосрове I (годы правления 531—579) империя была разделена на четыре пограничных региона (куст на среднеперсидском языке) с военным командующим (спахбедом). Приграничные регионы были известны как xwarāsān (Восток), xwarārān (Запад), nēmrōz (Юг) и abāxtar (Север). Из-за отрицательной коннотации термин abāxtar был заменен именем Адурбадаган. Из-за того, что куст Адурбадагана и его одноимённая провинция имеют одно и то же название, в источнике часто ошибочно считалось, что это одно и то же. Провинция Адурбадаган, наряду с такими провинциями, как Гилян и Кавказская Албания, входила в состав северной провинции.

В августе 591 года битва при Бларатоне произошла недалеко от Ганзака, между силами Хосрова II и повстанческими силами Бахрама Чобина. Однако вскоре после битвы дядя Хосрова II по материнской линии Виштам восстал (точная дата неизвестна, 590 / 1-596 или 594 / 5-600) и сумел получить контроль над некоторыми частями Адурбадагана . Однако он был побежден Хосровом II и сасанидским генералом Смбатом IV Багратуни. Во время византийско-сасанидской войны 602—628 годов храм огня Адур Гушнасп был разграблен в 623/4 г. византийским императором Ираклием . Иранцам удалось спасти огонь, который они позже восстановили в храме, который был быстро восстановлен.

Апокалиптический среднеперсидский текст «Занд-и Вахман ясн» может сообщать некую форму современной памяти о разрушении храма: «Они убрали Адур Гушнасп с его места из-за (опустошения) этих армий Адур Гушнасп был перенесен в Падишхваргар».

В 651 году арабы вторглись в Адурбадаган, который был владением братьев Испахбудханов Исфандияда и Бахрама. Исфандьяд выступил против арабов, где произошла битва. Однако он был разбит и схвачен арабами. Когда Исфандьяд был в плену, он сказал арабскому полководцу Букайру ибн Абдаллаху, что если он хочет легко и мирно завоевать Адурбадаган, он должен заключить с ним мир. Согласно Балами, Исфандьяд, как известно, сказал, что: «Если вы убьете меня, весь Адурбадаган восстанет, чтобы отомстить за мою кровь, и будет вести войну против вас». Арабский генерал согласился с Исфандьядом и помирился с ним. Однако Бахрам, брат Исфандьяда, отказался подчиниться арабским силам и продолжал сопротивляться им. Хотя он был быстро побежден арабами и был вынужден бежать из Адурбадагана. Таким образом, Адурбадаган перешел под покровительство арабов.

Население 
Большинство населения в Адурбадагане составляли западно-иранские этнические группы, исповедующие зороастризм и говорящие на азари (включая его диалект тати). С присоединением армянских округов 428 и 527 Адурбадаган также имел армянское население.

Ссылки 
 Shahinyan 2016, pp. 191—192.
 Ghodrat-Dizaji 2010, p. 75.
 Shahinyan 2016, p. 198
 Ghodrat-Dizaji 2010, pp. 75-76.
 Ghodrat-Dizaji 2010, p. 76.
 Boyce 2000, pp. 289—290.
 Shahinyan 2016, p. 194.
 Shahinyan 2016, pp. 194—195.
 Shahinyan 2016, p. 196.
 Olbrycht 2014, p. 96; Gregoratti 2017, p. 138; Schippmann 1987, pp. 221—224
 Ghodrat-Dizaji 2007, p. 87.
 Daryaee 2010, p. 249.
 Ghodrat-Dizaji 2007, pp. 87-88.
 Schippmann 1987, pp. 221—224.
 Ghodrat-Dizaji 2007, p. 88.
 Shayegan 2004, pp. 462—464.
 Schippmann 1987, pp. 221—224.
 Axworthy 2008, p. 60.
 Ghodrat-Dizaji 2010, p. 70.
 Ghodrat-Dizaji 2010, p. 71.
 Shahbazi 1989, pp. 180—182.
 Pourshariati 2008, pp. 132—133, 135.
 Boyce 1983, pp. 475—476; Boyce 1984, p. 142; Yamamoto 1981, p. 75
 Boyce 1983, pp. 475—476; Boyce 1984, p. 142
 Boyce 1983, pp. 475—476.
 Pourshariati 2008, p. 278.
 Pourshariati 2008, p. 279.
 Daryaee 2014, p. 101.
 Shahinyan 2016, pp. 198—199.

Источники 
 Boyce, M. (1983). «Ādur Gušnasp». Encyclopaedia Iranica, Vol. I, Fasc. 5. pp. 475—476.
 Boyce, Mary (1984). Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices. Psychology Press. pp. 1-252. ISBN 9780415239028.
 Boyce, Mary (2000). «Ganzak». Encyclopaedia Iranica, Vol. X, Fasc. 3. pp. 289—290.
 Chaumont, M. L. (1987). «Atropates». Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 1. pp. 17-18.
 Daryaee, Touraj (2010). «Ardashir and the Sasanians' Rise to Power». University of California: 236—255.
 Daryaee, Touraj (2014). Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire. I.B.Tauris. pp. 1-240. ISBN 978-0857716668.
 de Planhol, X. (1987). «Azerbaijan i. Geography». Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 2. pp. 205—215.
 Ghodrat-Dizaji, Mehrdad (2007). «Administrative Geography of the Early Sasanian Period: The Case of Ādurbādagān». Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies. 45 (1): 87-93. doi:10.1080/05786967.2007.11864720.
 Ghodrat-Dizaji, Mehrdad (2010). «Ādurbādagān during the Late Sasanian Period: A Study in Administrative Geography». Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies. 48 (1): 69-80. doi:10.1080/05786967.2010.11864774.
 Ghodrat-Dizaji, Mehrdad (2011). «Disintegration of Sasanian Hegemony over Northern Iran». Peeters Online Journals. 46: 153—302. doi:10.2143/IA.46.0.2084424.
 Schippmann, K. (1987). «Azerbaijan iii. Pre-Islamic History». Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 2. pp. 221—224.
 Shahbazi, A. Shapur (1989). «Besṭām o Bendōy». Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 2. pp. 180—182.
 Greatrex, Geoffrey; Lieu, Samuel N. C. (2002). The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363—630 AD). New York, New York and London, United Kingdom: Routledge (Taylor & Francis). ISBN 0-415-14687-9.
 Pourshariati, Parvaneh (2008). Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. London and New York: I.B. Tauris. ISBN 978-1-84511-645-3.
 Shahinyan, Arsen (2016). «Northern Territories of the Sasanian Atropatene and the Arab Azerbaijan». Iran and the Caucasus. 20 (2): 191—203. doi:10.1163/1573384X-20160203.
 Shayegan, M. Rahim (2004). «Hormozd I». Encyclopaedia Iranica, Vol. XII, Fasc. 5. pp. 462—464.
 Yamamoto, Yumiko (1981). «The Zoroastrian Temple Cult of Fire in Archaeology and Literature (II)».17. Tokyo University: 67-104.

История Ирана
Административное деление Сасанидской империи
Мугань
Атропатена